Purdom ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Purdom (C.B. Purdom; 1883–1965), britischer Autor, Kritiker und Ökonom
 Edmund Purdom (1924–2009), englischer Schauspieler
 Tom Purdom (* 1936), US-amerikanischer Schriftsteller
 William Purdom (1880–1921), britischer Pflanzenkundler